Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha (1818-1881), prince de la Maison de Saxe-Cobourg et membre de la Chambre des Seigneurs de Hongrie
 Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha (1867-1922), prince de Saxe-Cobourg, de la branche brésilienne, petit-fils du précédent
 Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha (1895-1909), fils du précédent

Homonymie dynastique